|-
| (31401) 1999 AK||1999 AK||6 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31402) 1999 AR||1999 AR||7 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31403) 1999 AV||1999 AV||7 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31404) 1999 AL1||||7 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31405) 1999 AD2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31406) 1999 AA4||||10 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31407) 1999 AP4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31408) 1999 AV4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31409) 1999 AB5||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31410) 1999 AY5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31411) 1999 AU9||||10 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31412) 1999 AP20||||13 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31413) 1999 AR21||||15 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 31414 Ротарісуза (Rotarysusa)||||14 січня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (31415) 1999 AK23||||10 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31416) 1999 AX24||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31417) 1999 AD32||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31418) 1999 AJ34||||14 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31419) 1999 AN37||||6 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31420) 1999 BV||1999 BV||16 січня 1999||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (31421) 1999 BZ||1999 BZ||17 січня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31422) 1999 BE1||||16 січня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (31423) 1999 BR2||||18 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31424) 1999 BW2||||18 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31425) 1999 BF3||||16 січня 1999||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (31426) 1999 BA5||||19 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31427) 1999 BS5||||20 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31428) 1999 BG6||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31429) 1999 BL7||||21 січня 1999||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (31430) 1999 BX8||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 31431 Cabibbo||||21 січня 1999||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (31432) 1999 BY12||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31433) 1999 BA13||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31434) 1999 BQ13||||25 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31435) 1999 BH14||||23 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31436) 1999 BJ15||||26 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31437) 1999 BT19||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31438) 1999 BV19||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31439) 1999 BQ23||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31440) 1999 BD26||||25 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31441) 1999 BE28||||17 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 31442 Старк (Stark)||||7 лютого 1999||Лас-Крусес||Д. Діксон
|-
| (31443) 1999 CL2||||5 лютого 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31444) 1999 CW2||||9 лютого 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (31445) 1999 CS5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31446) 1999 CV5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31447) 1999 CB8||||12 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31448) 1999 CO8||||13 лютого 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (31449) 1999 CO9||||14 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31450) 1999 CU9||||14 лютого 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 31451 Joenickell||||9 лютого 1999||Обсерваторія Ґрасслендс||Джемс МакҐага
|-
| (31452) 1999 CX12||||14 лютого 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31453) 1999 CY12||||14 лютого 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31454) 1999 CH14||||13 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31455) 1999 CU14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31456) 1999 CV14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31457) 1999 CW14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 31458 Делроссо (Delrosso)||||15 лютого 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (31459) 1999 CB17||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31460) 1999 CV19||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31461) 1999 CK20||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31462) 1999 CW22||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31463) 1999 CC24||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31464) 1999 CM25||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31465) 1999 CS26||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31466) 1999 CU26||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31467) 1999 CG29||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31468) 1999 CE31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31469) 1999 CO31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31470) 1999 CR33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31471) 1999 CJ36||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31472) 1999 CT36||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31473) 1999 CD37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31474) 1999 CL37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31475) 1999 CH42||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31476) 1999 CK43||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31477) 1999 CO43||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31478) 1999 CJ45||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31479) 1999 CD47||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31480) 1999 CN47||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31481) 1999 CX47||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31482) 1999 CK48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31483) 1999 CR48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31484) 1999 CC49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31485) 1999 CM51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31486) 1999 CR52||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31487) 1999 CH53||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31488) 1999 CM53||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31489) 1999 CN53||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31490) 1999 CB55||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31491) 1999 CF57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31492) 1999 CV57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31493) 1999 CS58||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31494) 1999 CP60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31495) 1999 CR60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31496) 1999 CU60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31497) 1999 CW61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31498) 1999 CX61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31499) 1999 CS64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31500) 1999 CK66||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31400